Araeoscelidia — група викопних плазунів-діапсидів, що зовнішнім виглядом нагадували ящірок. Мешкали у кам'яновугільному та пермському періодах, скам'янілі рештки знайдені у США та Європі. Група має родинні зв'язки з пізнішими діапсидами.

Опис 
Ці плазуни були схожі на сучасних ящірок. Від ранніх завропсидів відрізнялись довгими кінцівками та хвостом та, звичайно, наявністю двох скроневих отворів як у пізніх діапсидів.

Систематика

Філогенія 
Філогенетична кладограма на основі праць deBraga and Reisz (1995) and Falconnet and Steyer (2007):

Посилання 
 
 

Викопні плазуни
Ряди плазунів